Le sigle TSV peut désigner :
 le Technicien des services vétérinaires ;
 Technicien du Spectacle Vivant
 le modèle Teinte Saturation Valeur, un système de représentation des couleurs ;
 le Format TSV, un format texte ouvert ;
 le Tramway de Sèvres à Versailles, l'ancienne ligne de tramway reliant Sèvres à Versailles ;
 Télé Sud Vendée, une chaîne de télévision locale ;
 Temps solaire vrai, donné notamment par les cadrans solaires ;
 Télésurveillance, Centre de gestion informatique des déclenchements d'alarme ;
 La tachycardie supraventriculaire, un trouble du rythme cardiaque ;
 Le Tir Sportif de Vitesse.